1931-1940